Discesa agli inferi (catàbasi) – tòpos letterario
 Discesa di Cristo agli inferi – articolo di fede cristiana
 Discesa agli Inferi – dipinto di Pietro Lorenzetti

Pagine correlate 

Discesa all'inferno
Discesa di Cristo al Limbo